El término Tula puede hacer referencia:

Topónimos

En Italia 
 a Tula, un municipio de la provincia de Sassari.

En México 
 a Tollan-Xicocotitlan (conocida como Tula), antiguo emplazamiento de la capital del Estado tolteca, que se desarrolló en el norte del altiplano mexicano entre los siglos  y ;
 a Tula de Allende, un municipio del estado de Hidalgo;
 a Tula de Allende, la ciudad cabecera del municipio homónimo, en el estado de Hidalgo;
 al río Tula, un río en el estado de Hidalgo;
 a Tula, un municipio del estado de Tamaulipas;
 a Tula, la ciudad cabecera del municipio homónimo, en el estado de Tamaulipas;

En Rusia 
 al Óblast de Tula, uno de los sujetos federales de Rusia;
 a Tula, la ciudad capital del Óblast de Tula;

Personas 

 a Cristian Tula, un futbolista argentino;
 a Tal Ben Ari, un vocalista israelí, participante del proyecto Playing for Change y conocido como Tula;
 a Tula Ellice Finklea, una bailarina y actriz estadounidense conocida como Cyd Charisse;
 a Tula Rodríguez, una actriz peruana.

Otros 
 a Tula, un sinónimo del género botánico Nolana;
 en la astrología hinduista, al signo astrológico Libra;
 al asteroide (8985) Tula;
 Tula, vaca mascota del Real Racing Club de Santander.
 Tula, personaje de DC Comics compañera de Aqualad.
 Tula, en Chile, se refiere al órgano sexual masculino.

Notas